Верхель (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 8,16 км². Население — 4858 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Vergel
 Índice de estadística municipal de Vergel
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Vergel en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Foro de libre discusión de El Verger
 Safari Park Vergel en la Agencia de Turismo de la Comunidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Página de los moros y cristianos de Vergel

Муниципалитеты Аликанте